La précision arithmétique est la précision des valeurs numériques ;
 pour la précision des calculs numériques des ordinateurs, voir virgule flottante ;
 pour la « précision » d'un appareil de mesure, terme (disparu du vocabulaire de métrologie parce que trop « imprécis ») pouvant être employé pour sa résolution, son exactitude, sa fidélité, etc., voir Qualité métrologique des appareils de mesure ou Exactitude et précision ;
 La gamme Precision est une des gammes professionnelles d'ordinateurs (portables et de bureau) de la marque DELL ;
 En recherche d'information, les performances peuvent se mesurer en termes de précision et rappel.